

USA
Fullerton (Kalifornia)
California State University, Fullerton
Fullerton College
Fullerton (Maryland)
Fullerton (Nebraska)
Fullerton Township
Fullerton (Észak-Dakota)
Fullerton (Pennsylvania)

Egyesült Királyság
Fullerton (Hampshire)